Horní Heřmanice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

*Horní Heřmanice (Ober Herschmanitz), Gemeinde im Okres Třebíč 
Horní Heřmanice v Čechách (Ober Hermanitz), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
Horní Heřmanice (Ober Hermsdorf), Ortsteil von Bernartice u Javorníka, Okres Jeseník